Röhriggraben ist ein Gewässername:

 Röhriggraben (Rohrbach), rechter Zufluss des Rohrbachs (zur Elsenz in Rohrbach) vor Rohrbach, Stadt Sinsheim, Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg
 Röhriggraben (Sinzheimer Dorfbach), linker Zufluss des Sinzheimer Dorfbachs (zum Sandbach) nach Sinzheim, Landkreis Rastatt, Baden-Württemberg
 Röhriggraben (Waldangelbach), rechter Zufluss des Waldangelbachs in Michelfeld, Gemeinde Angelbachtal, Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg